La Beta Ethniki 1980-1981 è la 22ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1981-1982
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1981-1982

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1981-1982
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1981-1982

Spareggio per il primo posto

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1980
Calcio nel 1981